Gorillaz:

 Gorillaz — английский музыкальный и виртуальный проект.
 Gorillaz — дебютный студийный альбом британской «виртуальной группы» Gorillaz.